Francesc Soler (músic) (~1625 - 1688), músic català.
 Francesc Soler (jurisconsult) (s. XVI- s. XVII), jurisconsult català.
 Francesc Soler i Atencia (1970), futbolista mallorquí.
 Francesc Soler Escámez (1964), també conegut com a Kiku Soler, alpinista i corredor de muntanya català.
 Francesc Soler i Matas (? - ?), polític català, batlle de Barcelona.
 Francesc Soler i Rovirosa (1836 - 1900), pintor i escenògraf català.
 Francesc Soler i Jovés (1863 - 1932), metge manresà.
 Francesc Soler i Llagostera (1978), periodista i escriptor.